Gran steht für:
 deutscher Name der ungarischen Stadt Esztergom
 Gran (Einheit), alte Maßeinheit der Masse
 Gran (Kommune), Kommune in Norwegen
 Gran (Wolfhagen), Dorfwüstung bei Wolfhagen in Nordhessen
 deutscher Name des Hron, Nebenfluss der Donau in der Slowakei 
 KM-8 Gran, Waffensystem mit lasergelenkten Mörsergranaten
  militärische Bezeichnung des Satelliten Raduga
 Gran-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Gran, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Grantha-Schrift (ISO-15924-Code), gehört zum südlichen Zweig der indischen Schriften

Gran ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Gran (1694–1757), österreichischer Maler
 Einar Lilloe Gran (1886–1966), norwegischer Ingenieur und Pionier der Luftfahrt
 Ève Gran-Aymerich (* 1947), französische Archäologin und Historikerin
 Frauke Schmitt Gran (* 1969), deutsche Orientierungsläuferin
 Gerhard Gran (1856–1925), norwegischer Literaturhistoriker
 Gunnar Gran (1931–2016), norwegischer Journalist, Zeitungs- und Rundfunkverantwortlicher
 Haaken Hasberg Gran (1870–1955), norwegischer Botaniker
 Heinrich Gran (tätig 1489–1527), deutscher Buchdrucker
 Hermann Bek-Gran (1869–1909), deutscher Maler, Gebrauchsgrafiker und Typograf
 John Willem Gran (1920–2008), römisch-katholischer Bischof von Oslo 
 Manuel Gran (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Sara Gran (* 1971), US-amerikanische Krimi-Autorin
 Tryggve Gran (1888–1980), norwegischer Entdecker und Flugpionier
 Wiera Gran (1916–2007), polnische Sängerin
 Wolfgang Maria Gran (* 1962), österreichischer Journalist und Sportredakteur
 Beiname (von granye: „Linkshänder“) des somalischen Sultans Ahmad ibn Ibrahim al-Ghasi

Siehe auch:

 Grans (Begriffsklärung)
 Graan
 Grahn
 Kran (Begriffsklärung)
 Kraan (Begriffsklärung)
 Krahn
 Cran
 Craan

Abkürzung